Tu veneno – album di Natalia Oreiro del 2000
 Tu veneno – singolo di Natalia Oreiro del 2000
 Tu veneno – singolo di J Balvin del 2021